Ula puede referirse a:
 Ula, despoblado del municipio de Salvatierra, provincia de Álava, España.
 Ula, aldea del municipio-isla de Saarema, condado de Saare, Estonia.
 Ula, afluente del río Gudbrandsdalslågen, situado en el condado de Oppland, Noruega.
 Ula Tirso, localidad italiana de la provincia de Oristán, región de Cerdeña